Critical Mass () — шестой студийный альбом английской группы Threshold, вышедший в 2002 году.

Об альбоме 
Critical Mass записан в сентябре 2002 года. Последний альбом бас-гитариста Джона Джери. Сразу после него в группу пришёл басист Стив Андерсон (первое появление в Live-альбоме Critical Energy). Он играет в группе по сей день.

Список композиций

Бонусные треки 
 Phenomenon (radio edit) — 3:47
 Do Unto Them (Andrew McDermott) — 4:26
 New Beginning (Nick Midson) — 5:43

В композиции «Round And Round» присутствует цитата из книги Автостопом по Галактике.

Участники записи 
 Эндрю Макдермотт — вокал
 Карл Грум — гитара
 Ричард Уэст — клавишные
 Ник Мидсон — гитара
 Джон Джири — бас-гитара
 Джоаннес Джеймс — ударные

Примечания 

Альбомы Inside Out Music
Альбомы Threshold